Esistono due comuni francesi con questo nome

Janvry – Essonne
Janvry – Marna